Tichatschek ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Tichatschek (1807–1886), deutscher Opernsänger (Tenor)
 Peter Tichatschek (* 1969), österreichischer Journalist, Radio- und Fernsehmoderator